Banke er et ord, som anvendes i flere sammenhænge, eksempelvis den gamle danske betegnelse banke for bakke (eksempelvis Dogger Banke), eller verbet at banke, der kan betyder at banke på (eksempelvis døren) eller det kan betyde at vinde over eller at slå. Derudover findes navnet Banke anvendt som dansk efternavn samt som stedbetegnelse i Nepal

 Dybbøl Banke – historisk mindesmærke i Sønderjylland
 Banke (hav)
 Dogger Banke – sandbanke i Nordsøen
 Derudover mange lokale stedbetegnelser tilknyttet betegnelsen Banke i betydningen bakke
 Banke – dansk efternavn, eksempelvis Niels Banke, Michael Banke, Thomas Banke, m.fl.
 Banke District – et nepalesisk forvaltningsområde.